Чемпионат мира по хоккею с мячом 1963
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1963